Les Parias est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Parias, douzième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne ;
 Les Parias (The Outcasts), film américain réalisé par Peter Hutchings, sorti en VOD le .

Voir aussi